Округ Онтарио () — округ штата Нью-Йорк, США. Население округа на 2000 год составляло 100224 человек. Административный центр округа — город Канандаигуа.

История 
Округ Онтарио основан в 1789 году. Источник образования округа Онтарио: округ Монтгомери.

География 
Округ занимает площадь 1714.6 км2.

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Онтарио проживало 100224 человек. По оценке Бюро переписи населения США, к 2009 году население увеличилось на 5.4%, до 105650 человек. Плотность населения составляла 61.6 человек на квадратный километр.

Известные уроженцы 
  (род. 1983) — сооснователь и барабанщик музыкальной группы Gym Class Heroes.

Примечания 

Округа штата Нью-Йорк